Синти (Manouche, Manuche, Romanes, Rommanes, Sinte, Sinte Romani, Sintenghero Tschib(en), Sinti, Sintí, Sinti-Manouche, Sintitikes, Tsigane, Ziguener) - один из диалектов цыганского языка, на котором говорит народ синти, который проживает в Косово в Сербии, в Австрии, в Хорватии, в Чехии, во Франции; в южных колониях города Гамбург, на севере Италии, в Казахстане (Алматы, Астана, Павлодар), в России (Москва), в Нидерландах, в Польше, в Словении и в Швейцарии. В нескольких странах самоназвание народа - Sasítka Romá. В Казахстане и России самоназвания - Немцы́тка Рома́, Неме́цка Рома́.

У синти есть много диалектов: аббруззеси, гадшкене, кранария, крантикский, лаллере, мануче (мануш), прайстикский, пьемонтский, сербский, словенско-хорватский, эстрачария, эфтавагария

Примеры

Один из диалектов немецких синти 
 1. Tu rakrej ap mari čib?
 1. Ты говоришь на нашем языке?
 2. Ava, me rakrau ap tumari čib.
 2. Да, я говорю на вашем языке
 3. Halauter hajvej oder paš hajvej?
 3. Все понимаешь или половину?
 4. Halauter hajvau.
 4. Всё понимаю.
 5. Kater džinej mari čib?
 5. Откуда знаешь наш язык?
 6. Miri daj hi Sinta.
 6. Моя мать Синта. 
 7. Mari čib enklel či ap valaxtiko čib.
 7. Наш язык не похож на язык других цыган.
 8. Phen čemoni mange.
 8. Скажи что-нибудь мне.
 9. Džinau či, hoj te phenab tuke.
 9. Не знаю, что сказать тебе.
 10. Pal kava tu ho denkrej?
 10. Что ты об этом думаешь?
 11. Kava hi maro džipen.
 11. Это наша жизнь.
 12. Jov džinel či mari čib .
 12. Он не знает нашего языка  .
 13. Xačel mro dži,kana dikhau ap tute.
 13. Горит моя душа/сердце, когда смотрю на тебя.
 14. Hako dives un haki rati me denkrau pal tute.
 14. Каждый день и каждую ночь я думаю о тебе.
 15. Kava hi miro phral, jov vas dran o Gamburg.
 15. Это мой брат, он приехал из Гамбурга.
 16. Kana homis me tikno, his paš mande bari familija .
 16. Когда я был маленьким, была у меня большая семья.
 17. Tu xajan kava xaben?
 17. Ты ел эту еду?
 18. Me xajom či kava xaben.
 18. Я не ел эту еду.
 19. Beš koj, xa te pi.
 19. Садись туда, ешь и пей.
 20. Parkrau, kamau či, hom či bokhalo.
 20. Спасибо, не хочу, я не голоден.
 21. Kater tu han?
 21. Откуда ты?
 22. Me hom dran i Jugoslavija.
 22. Я из Югославии.
 23. Har tu kharej tut?
 23. Как тебя зовут?
 24. Me kharau man Robert. Aba tu har kharej tut?
 24. Меня зовут Роберт. А тебя как зовут?
 25. Te ves baxtelo te zorelo, Robert! Me kharau man Toni.
 25. Будь счастлив и здоров, Роберт! Меня зовут Тони.
 26. Parkrau tuke. Tu nina te ves baxtelo te zorelo!
 26. Спасибо тебе. Ты тоже будь счастлив и здоров!
 27. Ač devlea, Robert!
 27. Оставайся с богом, Роберт!
 28. Devlea, Toni!
 28. С богом, Тони!

Ссылки 
 Синти на Ethnologue

Языки Австрии
Языки Германии
Языки Италии
Языки Нидерландов
Языки Польши
Языки Сербии
Языки Словении
Языки Франции
Языки Хорватии
Языки Чехии
Языки Швейцарии
Цыганский язык